Арена имеет следующие значения:
 «Арена» () — фильм США 1963 года.
 «Арена» — фильм СССР 1967 года, режиссёр Самсон Самсонов.
 «The Arena» — gladiator, B-movie, 1974 год.
 «Арена» () — фильм США 1989 года.
 «The Arena» — ремейк (2001 год) фильма 1974 года.
 «Арена» () — фильм США 2011 года.